Havlíček je příjmení. Mezi jeho nejznámější nositele patří:

 Aleš Havlíček (1956–2015), český filosof, pedagog a vydavatel
 Antonín Havlíček, český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Bedřich Havlíček (1922–1994), pedagog, historik a etnograf
 Dušan Havlíček (1923–2018), český novinář a mediální teoretik
 František Havlíček, více osobností, viz rozcestník
 Ivan Havlíček (* 1945), český politik, senátor za Senátní obvod č. 6 – Louny v letech 1996–2002
 Jaroslav Havlíček, více osobností, viz rozcestník
 Jiří Havlíček, více osobností, viz rozcestník
 John Havlicek (1940–2019), americký basketbalista českého původu
 Josef Havlíček, více osobností, viz rozcestník
 Karel Havlíček, více osobností, viz rozcestník
 Karel Havlíček Borovský (1821–1856), český publicista, esejista, básník, vydavatel a politik
 Ladislav Havlíček (1900–1976), český kriminalista, zakladatel mechanoskopie
 Libor Havlíček (* 1953), český hokejista
 Libor Havlíček (historik) (* 1955), regionální historik
 Marek Havlíček (* 1975), český cestovatel
 Marián Havlíček (1953–1972), československý vodní slalomář
 Metoděj Havlíček (1893–1950), český spisovatel
 Milan Havlíček (1873–1917), český akademický sochař
 Miloslav Havlíček (* 1938), český matematik, fyzik a pedagog
 Miroslav Havlíček (* 1954), český fotbalista
 Miroslav Havlíček (politik) (* 1958), český politik, po sametové revoluci poslanec ČNR za HSD-SMS
 Ondřej Havlíček (* 1991), český hokejový útočník
 Petr Havlíček, výživář a moderátor pořadu Jste to, co jíte
 Roman Havlíček (* 1959), český fotbalista
 Tomáš Havlíček, český sociální geograf
 Tomáš Havlíček (fotbalista) (* 1976), český fotbalista
 Václav Havlíček (* 1943), rektor ČVUT v Praze
 Vít Havlíček (* 1984), český varhaník, hudební teoretik a pedagog
 Vladimír Havlíček (* 1947), český hudební skladatel
 Vlastimil Havlíček (1924–1991), český fotbalista
 Zbyněk Havlíček (1922–1969), český básník, literární teoretik a překladatel, syn Jaroslava

jiné významy
 Havlíčkova, ulice
 Havlíčkovo náměstí
 Havlíčkova Borová, český městys
 Havlíčkův Brod, české město
 DS Havlíček, divadelní soubor

Související články 
 Havel
 Havlík

Česká příjmení